Константи́н Алекса́ндрович Минья́р-Белору́чев ( — 10 января 1944) — российский и советский , композитор, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1933).

Родился в г. Сенница (совр. Польша), в семье композитора А. К. Миньяра. Выпускник Московской консерватории. Ученик А. Э. фон Глена.

В 1901—1904 годах профессор Тамбовского музыкального училища, затем до 1910 г. директор музыкальных классов Воронежского отделения Русского музыкального общества (вскоре преобразованы в Воронежское музыкальное училище; ныне Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей); в воронежские годы концертировал, в частности, в составе фортепианного трио с Эмилом Голым и Вальтером Георги. Позднее — профессор Тбилисской консерватории (ученики: Р. Гарбузова, Г. Цомык, А. Айвазян, Г. Барнабишвили). Автор инструктивных произведений, научных работ по виолончельному искусству и пьес для виолончели.

Его сын Р. К. Миньяр-Белоручев — известный переводчик и преподаватель, внёсший значительный вклад в теорию и практику перевода.

Труды 
 Миньяр-Белоручев К. А. Гаммы и арпеджии для виолончели. — М.: Гос. изд-во. Муз. сектор, 1922.
 Миньяр-Белоручев К. А. Скерцо : Для виолончели и фп. — М.: Гос. изд-во. Муз. сектор, 1924.

Примечания

Литература 
 Музыкальная энциклопедия. — М., 1978. — Т. 3. — С. 807.
 Казьмин О. Композиторы от земли Тамбовской // Кредо. — 1996 год. — № 11-12. — С. 1-34.

Академические музыканты России
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Тамбовского государственного музыкально-педагогического института
Преподаватели Тбилисской консерватории